Kowal ist der Name folgender Orte:

 Kowal, eine Stadt in Polen

Kowal ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Thomas Kowal (1940–2011), US-amerikanischer Astronom
 Chester A. Kowal (1904–1966), US-amerikanischer Politiker und Sportler
 Erich Kowal (* 1931), deutscher Politiker (DBD), DBD-Bezirksvorsitzender Frankfurt (Oder)
 Ernst Erwin Lange-Kowal (1908–1985), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler
 Frédéric Kowal (* 1970), französischer Ruderer
 Iwan Iwanowitsch Kowal-Samborski (1893–1962), russischer / ukrainischer Schauspieler
 Jan Kowal (* 1967), polnischer Skispringer
 Kristy Kowal (* 1978), US-amerikanische Schwimmerin
 Marian Victorowitsch Kowal (1907–1971), russischer Komponist
 Mary Robinette Kowal (* 1969), US-amerikanische Schriftstellerin und Puppenspielerin
 Maksym Kowal (* 1992), ukrainischer Fußballspieler
 Mychajlo Kowal (* 1956), ukrainischer Offizier und Politiker
 Paweł Kowal (* 1975), polnischer Politiker
 Stefanie Kowal (1941–2011), US-amerikanische Fernsehproduzentin
 Wassyl Kowal (Leichtathlet) (* 1989), ukrainischer Leichtathlet
 Wital Kowal (* 1980), weißrussischer Eishockeyspieler
 Witalina Kowal (* 1990), ukrainische LGBTIQ und Frauenrechtsaktivistin
 Wlada Alexandrowna Kowal (* 2001), russische Tennisspielerin
 Yoann Kowal (* 1987), französischer Hindernis- und Mittelstreckenläufer 

Kowal bezeichnet:
 Aral Kowal, ein Motorenöl der Firma Aral zwischen 1952 und 1972 

Siehe auch:
 Koval